Pacheco kan som auktorsförkortning betyda:

 José Fernando Pacheco
 Leticia Pacheco

Robotskapade auktorsförkortningar